Анжелика Владиславовна Марзоева — российский архитектор, , Международной ассоциации «Союз дизайнеров» и Профессионального Союза Художников России, академик Международной Академии Современных Искусств.

Биография 
Родилась в семье потомственных военнослужащих и творческой интеллигенции. В 1994 году окончила с отличием школу в г. Владикавказе. В 1998 году окончила с отличием Владикавказское художественное училище. В 2005 году окончила МГХПА им. С. Г. Строганова (Мастерская профессора Случевского Ю.В.) с отличием, защитив диплом по специальности «Дизайнер интерьера и оборудования». В 2016 году окончила курсы повышения квалификации в НОЦ Института социологии РАН «Технологии управления конфликтами». В 2006 году открыла свою компанию «Формула хорошего дома»(учредитель и генеральный директор), которая затем трансформировалась в «Архитектурную мастерскую Марзоевой А.». Анжелика Марзоева — заместитель Исполнительного директора Международной ассоциации «Союз дизайнеров». Неоднократный участник программ ТНТ «Школа ремонта». В 2014 году участвовала в акции «МИР БЕЗ ВОЙНЫ» (благотворительное мероприятие для детей пострадавших от военных действий на Юго-Востоке Украины).
Анжелика Марзоева назначена Вице-председателем Попечительского совета Международной академии современных искусств

Галерея

Выставки

Награды и признание 
 Высшая профессиональная награда Союза архитекторов России — национальная премия «Элита Архитектуры и строительства» с вручением ордена «Элитарх» первой степени.
 Пять золотых медалей международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание» в номинации «Архитектура» (2017, 2019).
 Три бронзовые и одна золотая медали международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание» в номинации «Живопись».
 Удостоена звания «Почетный деятель искусств России“ (2017).
 Кавалер ордена Высшего общественного признания «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ» (2015 г.)
 Призер Международного архитектурного и интерьерного конкурса «Красивые дома 2012. Российский архитектурный салон» в номинации — «Лучшие проекты интерьеров 2012 г.» 12.11.2012
 Призёр (2 место) Первого Всероссийского архитектурного смотра-конкурса «Фасадометрия» в номинации «Лучший фасад жилого здания 2013 г.».
 Призёр ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРЕМИИ в номинации «Лучший фасад жилого здания 2014 г».
 Награждена Почётным знаком «ЗА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» в «ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ»
 Награждена ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИЕЙ «ГАРАНТ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ» в «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА — 2016».
 1-е место в номинации «Архитектурный проект» Международный конкурс «Красивые Деревянные Дома — 2016».
 Победитель Международного интерьерного конкурса «Красивые квартиры». Российский архитектурный салон. Лучший интерьерный проект 2016 г. – «Апартаменты в элитном поселке закрытого типа».
 Анжелика Марзоева вошла в рейтинг «ЭЛИТА АРХИТЕКТУРЫ" XVIII–XXI веков - 29.01.2017г. - в рамках МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ АРХИТЕКТУРЫ «ЭЛИТАРХ» За особый вклад в развитие Архитектурно-Строительного комплекса Российской Федерации.
 Лауреат творческого Конкурса международного Фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт 2018» в номинации «Городская планировка и планирование», раздел «ПРОЕКТ».
 Лауреат творческого Конкурса международного Фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт 2019» в номинации «Городская планировка и планирование», раздел «ПРОЕКТ» - «Новый стиль в русской архитектуре: небоскрёб «Академия мира».

Примечания

Источники 

 Журнал «Просто», ноябрь 2014,  с. 12-15 Анжелика Марзоева: Как добиться красоты
 Журнал «Просто», декабрь 2014,  с. 6-10 Анжелика Марзоева: Художник, разбивающий стереотипы
 Журнал «Красивые дома», № 2(155), 2015,  с. 100-101 Четкость форм
 Журнал «Просто», май-июнь 2015,  с. 2-7 Диалог двух художников
 Журнал «Лидеры отрасли», № 06/16/2016, с. 24-2 Анжелика Марзоева: Анжелика Марзоева - Красота, основанная на интеллекте и созидании

Ссылки 
 2016 "Лидеры отрасли" – «НОВЫЙ СТИЛЬ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ» 
 Сентябрь 2016 — Российский союз строителей, с. 50-51, Анжелика Марзоева — красота, основанная на интеллекте и созидании
 Интерьерный #03 2017 (Лучшие из лучших)
 СТРОИТЕЛЬСТВО.RU: Где он, русский размер в архитектуре?
 «Архитектурная Мастерская Марзоевой Анжелики» на выставке «Красивые дома. Российский архитектурный салон 2017»
 Журнал «Интерьерный» 03 Главные тренды 2017
 Черно-белые интерьеры небольшой квартиры: дизайнер Анжелика Марзоева
 «В мире хрупких образов» - автор Анжелика Марзоева , конкурс «Лучший интерьер: загородный дом/квартира» | PINWIN - конкурсы для архитекторов, дизайнеров, декораторов
 Журнал «Строительная орбита» Анжелика Марзоева - Красота, основанная на интеллекте и созидании

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 2 апреля
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся в Ашхабаде
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы России
Архитекторы Москвы
Женщины-архитекторы
Архитекторы небоскрёбов
Архитекторы XXI века
Дизайнеры по алфавиту
Дизайнеры России
Члены Московского Союза художников
Художники Москвы
Художники XXI века
Художницы России XXI века
Современные художники России
Художники по алфавиту
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова